Aimerico di Narbona – personaggio del ciclo letterario di Guillaume d'Orange
 Aimerico di Narbona – arcivescovo di Narbona dal 926 al 977
 Aimerico I di Narbona – visconte di Narbona dal 1077 al 1105
 Aimerico II di Narbona – visconte di Narbona dal 1105 al 1134
 Aimerico III di Narbona – visconte di Narbona dal 1202 al 1239
 Aimerico IV di Narbona – visconte di Narbona dal 1270 al 1298
 Aimerico V di Narbona – visconte di Narbona dal 1328 al 1336
 Aimerico VI di Narbona – visconte di Narbona dal 1341 al 1388